L’étrange rencontre est une manifestation annuelle qui fut organisée entre 2007 et 2009 réunissant des jeunes d'Europe et d'Afrique de la mouvance "altermondialiste". Elle avait pour objectif de créer des dynamiques autour de la jeunesse, de la construction d'alternatives pour lutter contre la pauvreté et de l'usage militant des technologies de l'information.

La rencontre était organisée par un réseau informel d'individus et d’organisations. L'édition a eu lieu chaque année en 2007, 2008 et 2009 en août dans une capitale d'Afrique de l'ouest.

Structure de l'organisation 

 Le comité local d'organisation, dans le pays où se déroulera la rencontre, chargé d'organiser sur le plan local la tenue de la rencontre, de susciter et d'organiser la participation des jeunes Africains. 

 Le comité d'organisation en France, à Paris principalement, et à Lomé, Togo, coordonné par Sebastian Alzerreca, chargé de susciter et d'organiser la participation des jeunes Européens, et de trouver des financements permettant la tenue de la rencontre. 

 L'agrément et la désignation d'un point focal par pays participant, lequel est chargé de centraliser les informations et les candidatures émanant de son pays.

Édition 2007 
La première édition ER1 s'est déroulée à Cotonou au Bénin au sein de l'Université d'Abomey-Calavi et a touché plus particulièrement un public d'étudiants.

Public 
Au total, on estime à plus de 500 personnes le nombre de participants actifs à l'étrange rencontre 2007. Les délégations invitées venaient de l'intérieur du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de Guinée. Notons également la participation de nombreux étudiants originaires d'autres pays d'Afrique (nombreux du Tchad, mais aussi quelques-uns du Gabon, Ghana, Cameroun, Nigeria, Sénégal...)
Les étudiants béninois ont été évidemment les plus nombreux : 300 répartis sur les six jours.

Au niveau européen, l'essentiel des participants venaient de France, mais aussi de Belgique et d'Allemagne et de Suisse. 

Cette édition a été marquée par la venue exceptionnelle, sur invitation, d'une délégation du Venezuela.

Ateliers 
Les intervenants se sont proposés sur la liste internet en motivant leur intérêt ou leur compétence pour le sujet choisi. Leur proposition a été validée par la liste. 
Des ateliers simultanés ont eu lieu chaque jour qui ont attiré de nombreux auditeurs. 
Ils comprenaient à chaque fois au moins un intervenant, un modérateur et un rapporteur. 
La restitution des travaux a été défaillante (l'ordinateur centralisant les résultats au retour de la rencontre ayant grillé),

Séances plénières 
Dans l'amphi de la Fasdep, la cérémonie d'ouverture a inauguré cette Étrange Rencontre devant une assemblée nombreuse.
Une séance plénière pré-bilan assez inhabituelle dans ce type de forum était destinée à re-cibler les débats des deux derniers jours et à relancer la dynamique pour qu'à l'issue de ces ateliers débats se prolongent les liens et la réflexion. De même, lors de cette plénière ont été distribuées des formulaires d'évaluation de l'organisation pour que, par écrit, chacun puisse s'exprimer sans aucune censure.

Thématiques 
Cinq thèmes ont été débattus avec des sous-thèmes respectifs :
 Les migrations internationales et la liberté de circulation
 Le libre-échange et  ses implications...
 Pauvreté, développement, coopération : la bonne affaire....
 Système financier : comprendre la dette, le développement et la pauvreté pour agir
 Agir ensemble: Conscience et Intelligence collective

Le détail du programme peut être consulté sur le site de la rencontre.

Communication 
Pendant la période de préparation, l'essentiel des échanges a eu  lieu par internet via des listes de discussions et des échanges directs. Ne pouvant pas tout faire par internet, il était aussi prévu des appels téléphoniques de mise au point aussi souvent que nécessaire, ainsi que deux rencontres physiques, avec une visite respective de la part des coordinateurs à la rencontre de l'autre équipe. Sebastian devant rendre visite à l'équipe d'organisation au Bénin en , et Gustave devant rendre visite à l'équipe d'organisation en France en .

Pendant la Rencontre, l'édition d'un journal a permis de communiquer sur le programme et les aspirations liées au projet. Ce journal a été élaboré avec la participation de tous et reflète l'esprit qui a animé ces quelques jours. 

À la clôture de l'évènement, une seconde édition du journal a finalisé la Rencontre avec les apports de chacun; la radio s'est aussi fait le relais de l'Étrange Rencontre à travers des interviews et des participations, au niveau de la radio de l'université

Édition 2008 
La seconde édition (ER2) s'est déroulée en périphérie de Ouagadougou au Burkina Faso au sein d'une école ayant la particularité d'animer les radios des Écoles du Burkina Faso. Placée sous le parrainage du musicien Tiken Jah Fakoly, cette édition a plus particulièrement touchée un public de militants et de responsables de structures militantes.

Édition 2009 

La troisième édition (ER3) a eu lieu dans les quartiers de Bé à Lomé, au Togo du 17 au .

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Forum social mondial

Liens externes 
Site de l'étrange rencontre
Vidéo - L'étrange Rencontre 2007

Altermondialisme